Leptopus (botanica), genere di piante della famiglia Phyllanthaceae
Leptopus (zoologia), genere di insetti della famiglia Leptopodidae